Collfred (Bigues), masia al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Collfred (Artesa de Segre), poble al municipi d'Artesa de Segre (la Noguera)
 Collfred (Vidrà), llogaret al municipi de Vidrà, (comarca d'Osona)